J (o j) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina J/j (nombre: jota; en plural: jotas).
 La letra cirílica Ј/ј.
 /j/, la aproximante palatal en el alfabeto fonético internacional.

En informática 
 J (editor de texto).
 J (lenguaje de programación), el sucesor de APL.
 J++, otro lenguaje de programación, entorno de desarrollo integrado de Microsoft para Java.
 J Sharp (o «J#»), otro lenguaje de programación, de Microsoft.

En otros ámbitos 
 El julio (unidad) (símbolo: «J»), la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades utilizada para medir energía, trabajo y calor.
 La provincia de Jujuy (Argentina), por su código ISO3166-2:AR.
 Jota (Los Planetas) (o J), seudónimo de Juan Rodríguez, líder y cantante de la banda musical Los Planetas.
 La línea J (metro de Nueva York).
 «J», abreviatura de yahvista (en alemán: Jahwist), una de las fuentes propuestas para la Torá en la hipótesis documentaria.
 «J» (a veces, «I»), seudónimo de Cornelia von Levetzow (1836-1921), novelista danesa.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para j.